19-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 19-я пехотная дивизия (Италия)
 19-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 19-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я латышская)
 19-я пехотная дивизия (Российская империя) 1833 - 1835 гг.
 19-я пехотная дивизия (Российская империя) 1835 - 1918 гг.
 19-я стрелковая дивизия (СССР)
 19-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)

Механизированные дивизии 
 19-я мотострелковая дивизия

Танковые дивизии 
 19-я бронетанковая дивизия (США)
 19-я танковая дивизия (вермахт)
 19-я гвардейская танковая дивизия (СССР)

Кавалерийские дивизии 
 19-я Узбекская горнокавалерийская дивизия

Авиационные дивизии 
 19-я авиационная дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии 
 19-я ракетная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия